Стефанопулос — фамилия. Известные носители:
 Стефанопулос, Грегори (род. 1950) — американский учёный греческого происхождения.
 Стефанопулос, Джордж (род. 1961) — американский диктор и политический консультант.
 Стефанопулос, Константинос (1926—2016) — греческий юрист и политик, президент Греции (1995—2005).
 Стефанопулос, Стефанос (1898—1982) — греческий государственный деятель, премьер-министр страны (1965—1966).

См. также 

 Флитзани-Стефанопулос, Мария